A Diósgyőri VTK a 2021–2022-es szezonban az NB II-ben indul, miután a 2020–2021-es NB I-es szezonban tizenegyedik (kieső) helyen zárta a bajnokságot.A Magyar kupában a legjobb 32 között estek ki, a Kazincbarcika tudta őket legyőzni 3-2-re.

Az NB II-ben harmadik helyen végeztek 72 szerzett ponttal.

Változások a csapat keretében 
A vastaggal jelzett játékosok felnőtt válogatottsággal rendelkeznek.

Érkezők

Kölcsönből visszatérők

Távozók

Játékoskeret 

 A vastaggal jelzett játékosok felnőtt válogatottsággal rendelkeznek.
 A dőlttel jelzett játékosok kölcsönben szerepelnek a klubnál.

Jegyzetek 

20212022
Labdarúgócsapatok 2021–2022-es szezonja